Тепатитлан има више значења:

 Тепатитлан (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Тепатитлан, Клуб Казадорес (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику